Zobaczyć Morze – projekt rejsów dla niewidomych
 Zobaczyć Morze – charytatywny album płytowy